Ва́вич — фамилия:

 Вавич, Михаил Иванович (1881—1930) — русский артист черногорского происхождения, артист оперетты (бас), популярный исполнитель романсов
 «Виктор Вавич» — роман русского писателя Бориса Житкова, написанный им в 1926—1931 годах и повествующий о событиях первой русской революции в одной из российских губерний